Satisfaction Is the Death of Desire è il primo album in studio della band metalcore statunitense Hatebreed.

Tracce

Formazione
 Jamey Jasta - voce
 Lou Richards - chitarra
 Matt McIntosh - chitarra
 Chris Beattie - basso
 Jamie Pushbutton - batteria

Collegamenti esterni